Ainu bezeichnet:

das Volk der Ainu in Japan (Hokkaidō) und auf Sachalin, siehe Ainu
die Sprache dieses Volkes, siehe Ainu (Sprache)
eine turkische Volksgruppe in China (Xinjiang), siehe Abdal (Xinjiang)
die Sprache dieses Volkes, siehe Äynu
die Singularform von Ainur, den götterartigen Wesen in der Mythologie von J. R. R. Tolkien